Loznik est un toponyme qui peut désigner :
Loznik, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Loznik, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Zenica et dans le canton de Zenica-Doboj, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.